Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Stojałowski – rzymskokatolicki duchowny i polityk
 Kazimierz Stojałowski – polski lekarz